Aguadulce, ville du Panama ;
 Aguadulce, ville d'Espagne.